

Населені пункти та їхні частини

 Ґурчина — село в гміні Шліхтинґова Всховського повіту Любуського воєводства
 Ґурчина — село в гміні Звежин Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Ґурчина — частина села Жеґоцина в гміні Жеґоцина Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґурчина — частина села Камйонка-Мала в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства

Примітки